Florence Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Florence Hotel (Florence, Kentucky), NRHP-ID 88003280
 Florence Hotel (Missoula, Montana), NRHP-ID 92000782